Этот список является списком видов млекопитающих обитающих на территории  Кубы. Из 68 указанных в таблице видов, 6 исчезнувших, 6 находится под критической угрозой, 5 находятся под угрозой, 4 уязвимы, 4 близки к уязвимым.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Куба
Природа Кубы